Вильявисьоса ()

 Топоним
 Вильявисьоса — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия.
 Вильявисьоса-де-Кордова — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Вильявисьоса-де-Одон — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.

Фамилия
 Вильявисиоса, Хосе де (1589—1658) — испанский поэт.